Sequeira ist der Familienname folgender Personen:

 Bemvindo Sequeira (* 1947), brasilianischer Schauspieler, Komiker, Autor und Theaterregisseur
 Diogo Lopes de Sequeira (~1465–~1530), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Domingos de Sequeira (eigentlich Domingos Antonio do Espirito Santo; 1768–1837), portugiesischer Maler 
 Douglas Sequeira (* 1977), costa-ricanischer Fußballspieler
 Flotilda Sequeira Hermenegildo da Costa, osttimoresische Politikerin
 Horacio Sequeira (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 John Baptist Sequeira (1930–2019), indischer Geistlicher, Bischof von Chikmagalur
 José Agostinho Sequeira, osttimoresischer Politiker
 Luis Sequeira, Kostümbildner
 Naomi Sequeira (* 1994), australische Schauspielerin und Sängerin
 Noémia Sequeira, osttimoresische Politikerin
 Patrícia Sequeira (* 1973), portugiesische Film- und Fernsehregisseurin sowie Drehbuchautorin
 Patrick Sequeira (* 1999), costa-ricanischer Fußballspieler
 Rui de Sequeira, portugiesische Seefahrer und Entdecker

Sequeira ist der Name folgender Orte:

 Sequeira (Braga), eine Gemeinde im Kreis Braga in Portugal
 Sequeira (Uruguay), eine Ortschaft im Norden Uruguays

Siehe auch:
 Sequera